Bare peut désigner :

Arts et culture

Cinéma 
 Bare, film américain de 2015.

Musique 
 Bare, un album d'Annie Lennox sorti en 2003.

Toponymie

En Bosnie-Herzégovine 
 Bare, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

En Éthiopie 
 Bare, wereda de la région Somali.

Au Monténégro 
 Bare, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Šavnik ;

Au Royaume-Uni 

 Bare, une banlieue et un quartier électoral de Morecambe, dans le district de la cité de Lancastre dans le Lancashire, en Angleterre.

En Serbie 
 Bare, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
 Bare, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Bare, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Bare, un village situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoralvlje ;
 Bare, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Barë/Bare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Bare/Barë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.